Драгневци — село в Болгарии:
 Драгневци — в Великотырновской области;
 Драгневци — в Габровской области.